Flagellicaudata − takson dinozaurów z grupy zauropodów.

Morfologia 
Większość synapomorfii, na podstawie których wyróżniono takson, dotyczy budowy kręgów. Wszystkich jej przedstawicieli cechowały widłowate rozdzielone wyrostki kolczyste tylnych kręgów szyjnych i przednich tułowia. Z kolei cecha ta w przypadku dogłowowych kręgów szyjnych występowała jedynie u diplodoków i dikreozaurów. Wszystkie 3 podtaksony łączył za to wyrostek na bocznej stronie dystalnego końca pierwszej kości śródstopia.

Systematyka 
W przeszłości rodzaje grupowane obecnie przez Flagellicaudata włączano do rodziny diplodoków. Te ostatnie zdefiniowano jednak jako klad obejmujący zauropody bliższe diplodokowi, niż dikreozaurowi. Łączący rodziny takson został utworzony i zdefiniowany w 2004 roku przez Harrisa i Dodsona. Naukowcy nadali mu nazwę biorącą źródłosłów od łacińskich wyrazów flagellum (bicz) i cauda (ogon). Odnosi się ona do biczowatego ogona jej przedstawicieli.

Klad ten zawiera diplodoka, dikreozaura, ich ostatniego wspólnego przodka i wszystkie taksony od niego pochodzące. Zawiera on dwie rodziny dinozaurów: diplodoki i dikreozaury. Zalicza się doń także rodzaj suwasea stanowiący grupę siostrzaną względem wszystkich innych jego przedstawicieli. Należy do nadrodziny diplodokokształtnych, która zawiera także rodzinę rebbachizaurów. Alternatywnie można zdefiniować takson jako klad zawierający diplodoka, ale nie rebbachizaura.

Fragment kladogramu autorstwa Harrisa i Dodsona z 2004 na podstawie wcześniejszego wykonanego przez Wilsona w 2002.

Kladogram autorstwa Taylora i Naisha z 2005, zmodyfikowany. Diplodocoidea zdefiniowano jako zawierające diplodoka, ale nie saltazaura, Diplodocimorpha natomiast jako obejmujące diplodoka i rebbachizaura.

Przypisy 

Diplodokokształtne